Кардиналы, возведённые Папой римским Пием II — 13 прелатов и клириков были возведены в сан кардинала на трёх Консисториях за шестилетний понтификат Пия II.

Самыми крупными консисториями были Консистории от 5 марта 1460 года и от 18 декабря 1461 года, на которых было возведено по шесть кардиналов.

Консистория от 5 марта 1460 года 
 Анджело Капраника, брат кардинала Доменико Капраника, епископ Рьети (Папская область);
 Берардо Эроли, епископ Сполето (Папская область);
 Никколо Фортигуэрра, епископ Теано (Неаполитанское королевство);
 Алессандро Олива, O.E.S.A., генеральный приор своего ордена (Сиенская республика);
 Франческо Тодескини-Пикколомини, племянник Его Святейшества, апостольский протонотарий (Папская область);
 Буркхард Вайсбриах, архиепископ Зальцбурга (Зальцбургское архиепископство).

Консистория от 18 декабря 1461 года 
 Бартоломео Роверелла, архиепископ Равенны (Папская область);
 Жан Жюффруа, O.S.B.Clun., епископ Арраса (Франция);
 Хайме де Кардона и де Арагон, епископ Уржеля (королевство Арагон);
 Луи д’Альбре, епископ Каора (Франция);
 Якопо Пикколомини-Амманнати, епископ Павии (Миланское герцогство);
 Франческо Гонзага, апостольский протонотарий (Неаполитанское королевство).

Консистория от 31 мая 1462 года 
 Иоганн фон Эйх, епископ Айхштета (Айхштетское княжество-епископство).

Ссылки 
 Кардиналы возведённые папой римским Пий II;
 Кардиналы возведённые папой римским Пий II;
 Консистория 1460 года;
 Консистория 1461 года;
 Консистория 1462 года.

Примечания 

Пий II

Пий II